Puchar Hopmana 2018 – 30. edycja tenisowego Pucharu Hopmana, uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa świata drużyn mieszanych, rozgrywana w dniach 30 grudnia 2017 – 6 stycznia 2018 w Perth na nawierzchni twardej w hali.

W trzydziestej edycji imprezy udział brało osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup awansowali do finału.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w Australii